Cot Murong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cot Murong (berg), Aceh, 
 Cot Murong (kulle), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar